MVC, sigle composé de trois lettres, peut faire référence :
 en développement logiciel, à modèle-vue-contrôleur, un patron de conception ;
 en mathématiques, à la méthode de variation des constantes, une méthode pour trouver une solution particulière aux équations différentielles ;
 en médecine, à la maladie veineuse chronique, selon la liste d'abréviations en médecine ;
 à l’ (Monroe County Airport), à Monroeville en Alabama, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 au Musée virtuel du Canada, un site web regroupant l'ensemble de l'activité muséale canadienne.

Code